Westphaliasaurus (« lézard de Westphalie ») est un genre éteint de reptiles plésiosauriens de la famille des Microcleididae. Il vivait en Allemagne au Jurassique inférieur (Pliensbachien), soit il y a environ entre  à  millions d'années.

L'espèce type, et seule espèce, est Westphaliasaurus simonsensii. Elle a été décrite par  &  en 2011.

Étymologie 
Le nom de genre Westphaliasaurus signifie (« lézard de Westphalie » et le nom d'espèce simonsensii honore son découvreur Sönke Simonsen.

Découverte 
Westphaliasaurus est connu à partir d'un squelette presque complet. Il ne manque que le crâne et environ 38 % de la partie supérieure du cou. Il a été trouvé par Sönke Simonsen en 2007 dans le district de Höxter en Allemagne.

Description 
Il mesurait environ  de long et pesait de l'ordre de .

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Notes et références

Références 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Jurassique inférieur
Taxon fossile décrit en 2011